B48 oder B 48 steht für:
 BMW B48, ein Reihenvierzylinder-Ottomotor von BMW
 Bundesstraße 48 in Deutschland
 Erdöl Straße (B48) in Österreich
 B 48, Fust-Schöffer-Bibel (48 Zeilen), Wiegendruck von 1462

B48